Elwood – sobborgo di Melbourne
 Elwood – villaggio statunitense della Contea di Will, Illinois
 Elwood – città statunitense della Contea di Madison e della Contea di Tipton, Indiana
 Elwood – città statunitense della Contea di Doniphan, Kansas
 Elwood – capoluogo statunitense della Contea di Gosper, Nebraska
 Elwood – census-designated place statunitense della Contea di Suffolk, New York
 Elwood – città statunitense della Contea di Box Elder, Utah
 Elwood – comune non incorporato statunitense nello stato del New Jersey